Переможця кубка світу з біатлону 2016–17 у загальному заліку серед чоловіків було визначено за результатами 26 гонок, що відбулися впродовж 10 етапів кубка світу, включно з Чемпіонатом світу. Переможець отримав «Великий кришталевий глобус».  Володар трофею попереднього сезону Мартен Фуркад із Франції переміг і цього разу, вшосте поспіль.

Лауреати попереднього сезону

Гонки

Таблиця

Виноски  

Кубок світу з біатлону 2016-17
2016 у біатлоні
2017 у біатлоні